Lederer, apellido, puede hacer referencia a los siguientes artículos:

  Francis Lederer, actor austrohúngaro, nacionalizado estadounidense; 
 John Lederer, explorador alemán; o
 Cristoforo Lederer, italianizado Coriolano, grabador germano-italiano del siglo XVI.